Desa Salamjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Salamjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,61, long 107,48), Jawa Barat, 
 Desa Salamjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,42, long 107,60), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar